Проклятие:
 Проклятие — выражение негодования
 Псалмокатара — богослужебный чин проклятия, бытовавший в практике греческой православной церкви в XIII—XVII веках.
 Проклятие ресурсов — явление в экономике, по мнению некоторых, связанное с тем, что государства, обладающие значительными природными ресурсами, являются, как правило, менее экономически развитыми, нежели государства с небольшими их запасами.
 Проклятие девятой симфонии — суеверие, состоящее в том, что, начиная с Бетховена, всякий композитор, написавший 9-ю симфонию, умирает вскоре после этого.

Фильмы 
 Проклятие (фильм, 1987) / The Curse — США
 Проклятие (фильм, 1988, Гонконг) / Chu nv jiang — Гонконг
 Проклятие (фильм, 1988, Венгрия) / Kárhozat — Венгрия
 Проклятие (фильм, 2002, Индия) / Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani
 Проклятие (фильм, 2003, Франция) / Cette femme-là
 Проклятие (фильм, 2003, США) / Tarnation
 Проклятие (фильм, 2005) / Noroi — Япония
 Проклятие (фильм, 2010) / Shaapit: The Cursed — Индия
 Проклятие (фильм, 2012, Россия) — Россия
 Проклятие (фильм, 2012, США) / The Curse — США

Японская франшиза 
 Проклятие (фильм, 2000) / Ju-on — Япония
 Проклятие 2 (фильм, 2000) / Ju-on 2 — Япония
 Проклятие (фильм, 2002) / Ju-on - Япония
 Проклятие 2 (фильм, 2003) / Ju-on 2 — Япония

Американская франшиза 
 Проклятие (фильм, 2004) / The Grudge — США/Япония
 Проклятие 2 (фильм, 2006) / The Grudge 2 — США/Япония
 Проклятие 3 / The Grudge 3 — фильм, США/Япония, 2009
 Проклятие (фильм, 2020) — США.

Телесериалы 
 Проклятие (телесериал, 1983) / El maleficio — Мексика, 1983 
 Проклятие (телесериал, 2017) / Damnation — США, 2017

Комиксы 
 Curse — США, 2014